Термин Дамп има више значења.

 Дамп је град у Немачкој.
 дАМП је дезоксиаденозин монофосфат,

en:Damp